Баћин је топоним који се може односити на: 

 Баћин - село код Хрватске Дубице у Хрватској; 
 Баћин Дол - село у општини Церник у Хрватској; 
 Баћина - село код Плоча у Хрватској; 
 Баћино, (мађарски: Bátya), село у југоисточној Мађарској;
 Баћин ранч - угоститељски комлекс сеоског туризма код Дрежника у Србији.